Johann Witschel ist der Name folgender Personen:

* Johann Heinrich Witschel (1769–1847), deutscher Pfarrer und Politiker, MdL Bayern
 Johann Jakob Witschel († 1736), deutscher Pfarrer und Kirchenlieddichter